Brigitte Totschnig – ex sciatrice alpina austriaca
 Georg Totschnig – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada austriaco
 Harald Totschnig – ex ciclista su strada austriaco